

Cinema
The Conqueror – cortometraggio muto statunitense del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Conqueror – cortometraggio muto statunitense del 1914 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
The Conqueror – film muto statunitense del 1916 diretto da Reginald Barker
Il conquistatore (The Conqueror) – film muto statunitense del 1917 diretto da Raoul Walsh
Il conquistatore (The Conqueror) – film statunitense del 1956 diretto da Dick Powell

Letteratura
The Conqueror – romanzo del 1931 di Georgette Heyer

Pagine correlate
HMS Conqueror